Белорусский может означать:
 Белорусский язык
 Белорусский — посёлок в Пыталовском районе Псковской области.
 Белорусский — посёлок в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Белорусский железнодорожный мост — мост в Москве.

См. также 
 Белорусская